Волковысский уезд () — административная единица в составе Слонимской, Литовской и Гродненской губерний, существовавшая в 1795—1920 годах. Центр — город Волковыск.

История 
Волковысский уезд в составе Слонимской губернии Российской империи был образован в 1795 году на территории, отошедшей к России в результате третьего раздела Речи Посполитой. В 1797 году уезд отошёл к Литовской губернии, а в 1801 году — к Гродненской. С 1920 года территория уезда находилась в составе Польши.

Население 
По данным переписи 1897 года в уезде проживало 148,7 тыс. чел. В том числе белорусы — 82,4 %; евреи — 12,4 %; русские — 2,3 %; поляки — 2,1 %. В уездном городе Волковыске проживало 10 323 чел.

Административное деление 
В 1913 году в уезде имелось 22 волости:

Примечания

Литература 
 

 

Уезды Гродненской губернии